De Euankylosauria zijn een groep ornithischische dinosauriërs die behoren tot de Ankylosauria.

In 2021 werd in het kader van de beschrijving van Stegouros vastgesteld dat die soort een vroegste aftakking vormde binnen de Ankylosauria. Een klade Parankylosauria werd voor deze tak benoemd. Hun zustergroep werd benoemd als de Euankylosauria, de "Ware Ankylosauriërs". Deze klade werd door Sergio Soto-Acuña, Alexander O. Vargas, Jonatan Kaluza, Marcelo A. Leppe, Joao F. Botelho, José Palma-Liberona, Carolina Simon-Gutstein, Roy A. Fernández, Héctor Ortiz, Verónica Milla, Bárbara Aravena, Leslie M.E. Manríquez, Jhonatan Alarcón-Muñoz, Juan Pablo Pino, Christine Trevisan, Héctor Mansilla, Luis Felipe Hinojosa, Vicente Muñoz-Walther en David Rubilar-Rogers gedefinieerd als de groep die bestaat uit Ankylosaurus en alle soorten die nauwer verwant zijn aan Ankylosaurus dan aan Stegouros.

De Euankylosauria bestaan uit middelgrote tot grote gepantserde plantenetende soorten uit de Jura en het Krijt van Azië en Noord-Amerika. De pantsering is meestal zwaar en gesloten, gevormd door osteodermen die vaak kielen of punten hebben. De nek kan beschermd zijn door de halsbergen. Sommige vormen hebben een heupschild en andere een knots aan de punt van de staart. De tanden zijn klein en er is een grote tot gigantische buikholte.

De Euankylosauria moeten zich als zustergroep van de Parankylosauria al in de Jura hebben afgesplitst. Ze omvatten de Nodosauridae en de Ankylosauridae maar misschien ook nog basalere soorten; ze zijn niet als nodusklade maar als stamklade gedefinieerd

Het volgende kladogram toont de evolutionaire stamboom volgens de studie uit 2021.

Literatuur
Soto-Acuña, Sergio; Vargas, Alexander; Kaluza, Jonatan; Leppe, Marcelo; Botelho, Joao; Palma-Liberona, José; Gutstein, Carolina; Fernández, Roy; Ortiz, Hector; Milla, Verónica; Aravena, Bárbara e.a., 2021, "Bizarre tail weaponry in a transitional ankylosaur from subantarctic Chile". Nature

Ankylosauria